Sandusky puede referirse a:
 el condado de Sandusky, en Ohio (Estados Unidos)
 la ciudad de Sandusky, situada en el condado de Eire, en Ohio (Estados Unidos).
 la ciudad de Upper Sandusky, en el condado de Wyandot, Ohio (Estados Unidos).
 la ciudad de Sandusky, situada en el estado de Míchigan (Estados Unidos).
 la bahía de Sandusky, entre Estados Unidos y Canadá. 
 el distrito electoral de Sandusky (Illinois), en Estados Unidos. 
 el municipio de Sandusky, en el condado homónimo, Ohio (Estados Unidos).
 el municipio de Sandusky, en el condado de Richland, Ohio (Estados Unidos). 
 el municipio de Sandusky, en el condado de Crawford, Ohio (Estados Unidos).